Mietzsch ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Mietzsch (* 1957), deutscher Journalist, Autor und Unternehmer
 Fritz Mietzsch  (1896–1958), deutscher Chemiker